Одесский кружок «Футбол» (ОКФ) — один из старейших футбольных клубов Одессы, основанный в 1908 году.

Учредители клуба — почётный гражданин Александр Георгиевич Кирсанов, прапорщик запаса Николай Александрович Виноградов, Житомирский мещанин Лука Осипович Петренко, капитан 13-го Стрелкового полка Андрей Иванович Посохов, крестьянин Подольской губернии Иван Антонович Шаевский, отставной поручик Константин Венедиктович Зданевич, подпоручик 205-го резервного Измаильского полка Василий Михайлович Крекнин, германско-подданный Юлий Юльевич Тайхман.

В состав комитета О.К.Ф. вошли: председатель клуба — Юлий Тайхман, товарищ председателя — Алексей Александрович Ван-дер-Шкруф, казначей — Карл Людвигович Горнштейн, секретарь — Николай Антонович Шаевский, члены комитета — Антон Бернардович Мотекайтес, австрийско-подданный Густав Андреевич Крейчи.

 года клуб в качестве председателя возглавил британско-подданный — будущий первый в российском футболе арбитр международной категории Джон Герд, а Юлий Тайхман переведён в должность секретаря, в которой пробыл до января 1912 года, отказавшись от должности в пользу принятого в действительные члены клуба Абрама Гробмана. Все трое активно участвовали в создании Одесской футбольной коллегии судей, которая является первой официальной судейской организацией в истории российского, а впоследствии и советского футбола.

Помимо футбола клуб активно культивировал крикет, хоккей, лаун-теннис, крокет, фехтование и катание на коньках, а также устраивал музыкальные и танцевальные вечера, спектакли, праздники, балы, маскарады и другие увеселения с соблюдением всех установленных правил и с надлежащего на то разрешения.

В 1911 году О.К.Ф. стал одним из учредителей Одесской футбольной лиги и принял участие в первом в истории одесского футбола чемпионате города, в котором занял четвёртое место.

Непризнанным чемпионом России в составе сборной Одессы стал член клуба — вратарь Давид Каждан.

О.К.Ф. является прародителем одного из самых титулованных любительских футбольных клубов Одессы — «Локомотива»: после революции клуб был расформирован, а команда перешла под управление спортивного центра железнодорожников, и до ноября 1935 года, т.е. до появления добровольного спортивного общества «Локомотив», носила название «Железнодорожники».

Достижения 
 Чемпион Одессы 1917 (обладатель Кубка Джекобса)
 Обладатель Кубка Герда 1914, 1917

Статистика выступлений

Одесская футбольная лига

Известные игроки 

 Давид Каждан
 Абрам Гробман
 Александр Романов
 Василий Котов

Источники 
 
 

Футбольные клубы Российской империи
Футбольные клубы Одессы
История Одессы